Szczawin Kościelny ( 1943–1945 Schauenkirch) ist ein Dorf und Sitz der gleichnamigen Landgemeinde im Powiat Gostyniński der Woiwodschaft Masowien in Polen.

Geschichte 
Von 1939 bis 1945 war Szczawin Kościelny, ab 1943 in Schauenkirch umbenannt, Teil des neuen Regierungsbezirkes Hohensalza im Landkreis Waldrode, Reichsgau Wartheland.

Gemeinde 
Zur Landgemeinde Szczawin Kościelny gehören 31 Ortsteile mit einem Schulzenamt:

Weitere Ortschaften der Gemeinde sind Feliksów Dobrowski, Helenów Drugi, Leopoldów, Moczydła, Potrzasków, Trębki-Leśniczówka und Wandzin.

Weblinks 
 Anordnung über Ortsnamenänderung im Reichsgau Wartheland im Verordnungsblatt des Reichstatthalters im Warthegau vom 18. Mai 1943 (pdf; 1,9 MB)

Einzelnachweise 

Ort der Woiwodschaft Masowien
Powiat Gostyniński